Wundermann ist:

 G. A. Wundermann, um 1826 Verleger in Hamm
 Der Wundermann, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1945

Siehe auch
 Wunderman (Begriffsklärung)